Eldorado Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Eldorado Township (Illinois)
 Eldorado Township (Iowa)
 Eldorado Township (Minnesota)
 Eldorado Township (Clay County, Nebraska)
 Eldorado Township (Harlan County, Nebraska)
 Eldorado Township (North Dakota)
 Eldorado Township (Oklahoma)

Siehe auch:
 El Dorado Township